Xenia Minnaert (Utrecht, 3 oktober 1999) is een Nederlandse activiste. Zij is sinds september 2020 voorzitter van PINK!.

Minnaert groeide op in Maarssen en doorliep het Gerrit Rietveld College. Daarna studeerde zij Biologie, voeding en gezondheid aan de Aeres Hogeschool. Haar minor Freedom from Hunger (vrij van honger) heeft ze gevolgd aan de Wageningen University & Research.

Minnaert was voor haar voorzitterschap actief binnen de Utrechtse afdeling van PINK!. In 2019 liep ze stage bij Animal Rights en bij het landelijk bestuur van PINK!. Na haar stage bij PINK! is ze van mei 2020 tot september 2020 interim bestuurslid communicatie geweest. Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar van 2020 is Minnaert verkozen als voorzitter voor een termijn van twee jaar. Minnaert is op de algemene ledenvergadering van het najaar van 2022 voor de tweede keer gekozen als voorzitter en begon daarmee op 9 oktober 2022 aan haar tweede termijn van twee jaar.

Partij voor de Dieren-politicus